Arachnomyces är ett släkte av svampar. Arachnomyces ingår i familjen Arachnomycetaceae, ordningen Arachnomycetales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Arachnomyces